Richebourg – comune del dipartimento dell'Alta Marna
Richebourg – comune del dipartimento del Passo di Calais
Richebourg – comune del dipartimento degli Yvelines